Александр Иванович Яцимирский (1873—1925) — русский филолог-славист, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, специалист по истории Молдавии и Румынии. С 1913 по 1918 гг. экстраординарный профессор Варшавского университета. В 1918 г. стал организатором и ректором Донского археологического института, с 1922 г. — профессор Донского университета.

Биография 
Александр Яцимирский родился в Николаевке-Новороссийской. Окончил Московский университет. За исследование «Григорий Цамблак» (Санкт-Петербург, 1904, издание академии наук) Яцимирский получил степень доктора славянской филологии. В 1903 и в 1905 годах был отмечен почётным отзывом Ломоносовской премии.

В 1906—1913 гг. — приват-доцент Петербургского университета по кафедре славянской филологии. С 1913 по 1918 г. — профессор Варшавского университета, с 1918 г. — ректор Донского археологического института, с 1922 г. — профессор Донского университета. Умер в Ростове-на-Дону.

Библиография 
 «Опись стар. славянских и русских рукописей собрания П. И. Щукина» (М., 1896 и 1897); 
 «Из слав. рукописей. Тексты и заметки. I—V» (M., 1898); 
 «Григорий Цамблак. Очерк его жизни, административной и книжной деятельности» (СПб., 1904); 
 «Славянские и русские рукописи румынских библиотек» (СПб., 1905, изд. акад. наук); 
 «Из истории слав. письм. в Молдавии и Валахии XV—XVII вв.» (СПб., 1906); 
 «Из истории славянской проповеди в Молдавии» (СПб., 1906); 
 «Мелкие тексты и заметки по стар. слав. и русск. литературам. I — L» (СПб., 1907); 
 «Значение румынской филологии для славистики и романских изучений» (СПб., 1908); 
 «Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности» (П., 1921).

Яцимирский написал ряд статей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в основном, посвящённых польской литературе. Некоторые статьи Яцимирского напечатаны на болгарском, сербском, чешском и польском языках.

Примечания

Литература 

 
 
 Баринов Д. А., Ростовцев Е. А. Яцимирский Александр Иванович // Биографика СПбГУ
 Казарова Н. А. А. И. Яцимирский и донское краеведение // Донской временник. Год 2015-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2014. Вып. 23. С. 202-207.

Филологи России
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Родившиеся в 1873 году
Умершие в 1925 году
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Ростовского государственного университета
Слависты Российской империи
Преподаватели Варшавского университета
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Члены Московского археологического общества